Княжна Императорской крови Мария Кирилловна (, , Саксония — , , Испания) — старшая дочь великого князя Кирилла Владимировича и великой княгини Виктории Фёдоровны (урождённой принцессы Саксен-Кобург-Готской и Великобританской). Родилась 21 января (2 февраля) 1907 года и именным указом императора Николая II от 15 июля 1907 года была причислена к Российскому Императорскому Дому. В 1924 году княжна императорской крови Мария Кирилловна получила от своего отца, принявшего титул Императора Всероссийского Кирилла I, титул великой княжны Российской, правомерность чего оспаривается противниками Кирилловской ветви.

В 1930-х годах в Нови-Сад под покровительством королевы Марии действовало Русско-сербское благотворительное общество Великой княжны Марии Кирилловны, оказывавшее помощь нуждающимся русским беженцам.

Семья 
25 ноября 1925 года в Кобурге Мария Кирилловна вступила в брак со своим четвероюродным братом Карлом (1898—1946) — наследным принцем Лейнингенским, сыном князя Эмиха I цу Лейнингена (1866—1939) и принцессы Феодоры фон Гогенлоэ-Лангенбург (1866—1932) — в 1939 году стал Карлом III, VI-м Князем Лейнингенским. В этом браке родилось 7 детей:
 Эмих II (1926—1991) Князь Лейнингенский (Fürst zu Leiningen), в 1950 году взял в жёны принцессу Эйлику Ольденбургскую (1928-2016);
 Карл Владимир (1928—1990), в 1957—1968 годах был женат на принцессе Марии Луизе Болгарской (1933 г.р.);
 Кира Мелита (1930—2005), в 1963—1972 годах была замужем за принцем Андреем Югославским (1929—1990);
 Маргарита Илеана (1932—1996), с 1951 года состояла в браке с князем Фридрихом-Вильгельмом фон Гогенцоллерн-Зигмаринген (1924—2010);
 Мехтильда Александра (1936—2021) — с 1961 г. в морганатическом браке с Карлом-Антоном Баушером (род.в 1931), имели трёх сыновей;
 Фридрих Вильгельм (1938—1998);
 Петр Виктор (1942—1943).

Во время Второй мировой войны муж Марии Кирилловны, князь Карл III Лейнингенский, служил в кригсмарине, в 1945 году был взят в советский плен, где умер 2 августа 1946 года в лагере для военнопленных в Саранске (Мордовская АССР). Сама Мария Кирилловна умерла от сердечного приступа 25 октября 1951 года в Мадриде, когда находилась в гостях у своего брата великого князя Владимира Кирилловича.

Сегодня внук великой княгини Марии Кирилловны Андрей I (род. 1955), князь Лейнингенский, возглавляет Лейнингенский княжеский дом. Старший брат князя Андрея (Андреаса) — принц Карл-Эмих (претендующий после принятия православия на титул Императора Всероссийского Николая III) — был лишён главенства в Лейнингенском доме своим отцом князем Эмихом II из-за второго, морганатического брака с Габриэллой Тиссен, но не утратил титул принца Лейнингенского.

Внук Карл-Эмих, он же Николай Кириллович Лейнинген-Романов, он же Николай III, в своём первом интервью на русском языке в июне 2021 года сообщил следующие сведения, касающиеся смерти своей бабушки: «Также при невыясненных обстоятельствах в 1951 году умерла моя бабушка Великая Княгиня Мария Кирилловна. Поехав посетить своего брата в Сен-Бриак, она скоропостижно скончалась. Официально считалось, что она умерла от сердечного приступа. Однако затем, из-за ряда несоответствий, была проведена её эксгумация, которая опровергла первую версию».

Предки

Примечания

Литература 
 Пчелов Е. В. Романовы. История династии. — : ОЛМА-ПРЕСС, 2004. — 494 с. — (Архив).
 Думин С. В. Романовы. Императорский дом в изгнании. — : Захаров, АСТ, 1998.
 Назаров М. В. Кто Наследник Российского Престола? — : Русская идея, 1998.
 Алексеев Е. В. Закон и корона Российской Империи. — : ВЕЧЕ, 2012. — 360 с.

Мария Кирилловна
Мария Кирилловна
Лейнингены